

Bairros do Brasil 
 Alphaville (bairro de Barueri e Santana de Parnaíba)
 Alphaville (bairro de Campinas)
 Alphaville (Timóteo)
 AlphaVille Flamboyant

Empresas 
 AlphaVille Urbanismo S.A., empresa do setor imobiliário 
 TV Alphaville, empresa de TV por assinatura

Outros 
 Alphaville (banda), banda alemã new wave
 Alphaville (filme), filme francês de 1965 dirigido por Jean-Luc Godard
 Alphaville Tênis Clube, clube brasileiro de Barueri, no estado de São Paulo